Strakáč (tschechisch: Gescheckter/Schecke) steht für:
 Český strakatý pes
 Tschechische Schecke